Парнико́ва ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Парникова вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Парникова вулиця — вулиця в місті Житомир.
 Парникова вулиця — вулиця в місті Київ.
 Парникова вулиця — вулиця в смт Велика Димерка.

Вулиці